Der Olivetti Echos P75 ist ein Personal Computer (PC) der italienischen Firma Olivetti.

Gebaut wurde er um 1994 und ist mittlerweile technisch veraltet. Ersatzteile gibt es nicht mehr, da die Firma Olivetti die Produktion von Personal-Computern eingestellt hat. In Internet-Auktionshäusern werden jedoch hin und wieder noch einige Exemplare angeboten, die meist Sammlern und Liebhabern als Ersatzteillager dienen.

Technische Daten 
 Baujahr: 1994
 Prozessor: Intel Pentium I 75 MHz Sockel 5
 Koprozessor: ja
 Cache: 8 KB internes statisches RAM
 Arbeitsspeicher: 4 bis 40 MB (aufrüstbar)
 Grafikkarte: Chips & Tech 65545
 Grafikspeicher: 1 MB
 Soundkarte: ESS Technology AudioDrive ES1688F
 Display: LCD-Panel, Größe 10,4", Auflösung 640×480 VGA – 16,7 Mil. Farben, passive Matrix – dual scan (DSTN), hintergrundbeleuchtet
 Festplatte: ATA-IDE, 1,2GB
 Diskettenlaufwerk: Standard 3,5″-Diskettenlaufwerk mit 1,4 MB Speicher
 Anschlüsse: VGA, Parallel-Port, Seriell, PS/2, Steckplatz für Dockingstation
 PCMCIA: 2 × 16 Bit 5V
 Tastatur: Olivetti
 Maus: Touchpad
 Akku: Kapazität ca. 2.000 mAh
 Lautsprecher: Stereo Lautsprecher / PC-Speaker

Tragbarer Computer